'''Diamond Dogs kan syfta på:

 Diamond Dogs (musikalbum) – ett musikalbum av David Bowie
 The Diamond Dogs – ett svenskt band
 Diamond Dogs (dragshow) – en dragshowgrupp i Stockholm